Велвл — мужское имя, означает волчонок на языке идише; ассоциируется с коленом Бениамина. (В Торе Бениамин был назван волк, что означает бесстрашный и могучий воин). Уменьшительное от имени Волф (Вольф).

Также, Велвел - вариант имени Вильям.

Известные носители 
 Велвл Каган
 Велвл Пастернак
 Велвл Соловейчик
 Велвл Чернин

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки